Dit is de wereldranglijst van november 1998 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 november 1998.

Mannen 11